Евге́ний Гера́симов:
 Герасимов, Евгений Васильевич (1939—2011) — игрок в хоккей с мячом и тренер.
 Герасимов, Евгений Викторович (род. 1968) — советский и российский футболист.
 Герасимов, Евгений Владимирович (род. 1951) — актёр, кинорежиссёр, депутат Мосгордумы.
 Герасимов, Евгений Львович (род. 1960) — архитектор.
 Герасимов, Евгений Михайлович (1873—1949) — русский военачальник, генерал-майор.
 Герасимов, Евгений Николаевич (1903—1986) — русский советский писатель.